

Astronomia
 Elysium – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Elysium Planitia – regione del pianeta Marte
 Elysium Mons – vulcano del pianeta Marte

Cinema
 Eliseo (Elysium) – film d'animazione del 2003 diretto da Jae-woong Kwon
 Elysium – film del 2010 diretto da Brandon Young
 Elysium – film del 2013 diretto da Neill Blomkamp

Letteratura
 Elysium – romanzo di Jennifer Marie Brissett

Musica
 Elysium – album dei Christ Agony del 1999
 Elysium – album degli Stratovarius del 2011
 Elysium – album dei Pet Shop Boys del 2012

Videogiochi
Elysium – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur